El mataparent de cama amb olor de tinta (Boletus impolitus) és una espècie de bolet pertanyent a la família Boletaceae.

Descripció 
 Barret de 20 cm de diàmetre, de colors variables (entre groc argila, groguenc oliva i groc terrós), de tons bruns, de vellutat a feltrat. Al principi és esfèric i després convex a quasi pla.
 Porus grocs durant molt de temps, que no blavegen al frec.
 Cama de groga a gairebé blanquinosa i que pot tindre punteigs o escames del mateix color.
 Té tubs curts, envoltant el peu i de color groc clar a groc or o, fins i tot, verd oliva.
 Carn del barret de blanquinosa a groga, sota la cutícula a vegades vermellosa, a la cama groga i amb el temps rosàcia. No blaveja.
 Carn del peu amb olor de tinta o iode.
 Espores de color ocre verdós o marró olivàcies, el·líptiques o fusiformes, llises, de 9,5-15 x 4-6 micres.

Hàbitat 
Viu vora planifolis, principalment alzines i suredes.

Distribució geogràfica 
Es troba a Europa i l'Amèrica del Nord.

Ús gastronòmic 
És comestible, tot i que és millor rebutjar els peus a l'hora de menjar-ho per la seua olor.

Referències

Bibliografia 
 Roger Phillips, (2006). Mushrooms. Pan MacMillan. .
 Helmut i Renate Grunert, (1992). Field Guide to mushrooms of Britain and Europe. The Crowood Press Ltd. .

Enllaços externs 

 Boletaire gironí 
 Asociación micológica El Royo 
 www.natureduca.com 

Boletus